Fouchécourt (Haute-Saône)
Fouchécourt (Vosges)